Wagenhoffer ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Wagenhoffer (* 1986), slowakischer Eishockeyspieler
 Robert Wagenhoffer (1960–1999), US-amerikanischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Wagenhofer